Handžar divizija (vojna jedinica u Drugom svjetskom ratu)
 Handžar (turski nož)